

Geografia 
 Warg – villagio della provincia di Farah, in Afghanistan

Mitologia 
 Warg – creatura della mitologia norrena

Persone 
 Cajsa Warg – cuoco e scrittore di gastronomia svedese
 Fredrik Warg – hockeista su ghiaccio svedese
 Oliver Warg – combinatista nordico tedesco
 Per Gottfrid Svartholm Warg – informatico svedese
 Stefan Warg – hockeista su ghiaccio svedese

Pagine correlate 
 Varg